

Persoon en vernoeming
Hendrik Antoon Lorentz (1853-1928), Nederlands natuurkundige
Naar hem vernoemd:
Lorentzcontractie
Lorentzfactor
Lorentzkracht
Lorentztransformatie
Lorentzsluizen
Lorentz Lyceum (Arnhem), een middelbare school in Arnhem
Lorentz Casimir Lyceum, een middelbare school in Eindhoven
Lorenz Leiden, een multifunctioneel gebouw nabij station Leiden

Hendrikus Albertus Lorentz (1871-1944), Nederlandse expeditieleider en diplomaat
Naar hem vernoemd:
Lorentz (rivier) of Unir; een rivier op het eiland Nieuw-Guinea
Nationaal Park Lorentz

Zie ook 
Lorenz, doorverwijspagina